MKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mékambo (Gabon)